Бори́с Смирно́в:

 
 Смирнов, Борис Васильевич (1881—1954) — русский художник-живописец, член Товарищества передвижников, Объединения художников-реалистов (ОХР), Союза советских художников.
 Смирнов, Борис Иванович (известен под псевдонимом Орловский; 1793—1837) — русский скульптор.
 Смирнов, Борис Леонидович (1891—1967) — советский врач-нейрохирург, санскритолог, академик АН Туркменской ССР, переводчик «Махабхараты».
 Смирнов, Борис Фёдорович (1912—1971) — советский композитор, фольклорист.